Автомобі́льний прову́лок, також Прову́лок Автомобі́льний — власна назва провулків у деяких населених пунктах.

Автомобільний провулок — провулок у місті Кадіївка Луганської області.
 Автомобільний провулок — провулок у місті Судак, АРК.

 Автомобільний провулок — зниклий провулок у місті Київ, місцевість Шулявка.